Арсений — мужское имя.


Носители, известные по имени 
 Арсений (ум. 1010) — папа и патриарх Александрийский и всего Египта с 1000 по 1010 год.
 Арсений (ум. 1212) — архиепископ Рязанский и Муромский.
 Арсений (ум. 1409) — епископ Тверской, автор древнейшей редакции Киево-Печерского патерика (Арсеньевская редакция). Канонизирован в 1547 году.
 Арсений (ум. 1683) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Псковский, Изборский и Нарвский.

 Арсений I Сремац (XII век — 1266) — второй архиепископ Сербский.
 Арсений II — последний автокефальный архиепископ Охридский
 Арсений III Чарноевич (1633—1706) — патриарх Сербский с 1674 по 1690 год.
 Арсений IV (1698—1748) — патриарх Сербский (Печский) в 1725—1737 годах.

 Арсений Авториан (1200—1273) — патриарх Константинопольский с 1255 по 1259 год.
 Арсений Великий (354—449) — христианский святой, почитаемый в лике преподобных.
 Арсений Глухой — монах, литератор XVII века.
 Арсений Грек (ок. 1610 — после 1666) — иеромонах, переводчик греческих и латинских книг, учитель греко-латинской школы в Москве.
 Арсений Каппадокийский (ок. 1840—1924) — преподобный, учитель и наставник Паисия Святогорца.
 Арсений Керкирский (ум. 959) — святой, первый архиепископ на острове Корфу.
 Арсений Комельский (ум. 1550) — преподобный, основатель Арсеньева монастыря в Комельском лесу, близ Вологды.
 Арсений Коневский (ум. 1447) — преподобный, основатель Коневского монастыря.
 Арсений Латрийский (между VIII и X веками) — преподобный, игумен.
 Арсений Новгородский (ум. 1570) — преподобный, основатель Арсениева Богородицкого монастыря в Новгороде.
 Арсений Пламенац (ум. 1784) — митрополит Черногорский в 1782—1784 годах.
 Арсений Сатановский — киевский учёный, лексикограф, христианский писатель и монах XVII века.
 Арсений Трудолюбивый (XIV век) — инок Киево-Печерского монастыря, святой Русской церкви.
 Арсений Чернец — наречённый архиепископ Новгородский.
 Арсений Элассонский (1550—1625) — архиепископ Суздальский и Тарусский.

 Арсений (Алексеев) (1845—1913) — настоятель Воскресенского монастыря, один из организаторов Союза русского народа.
 Арсений (Балабан) (ум. 1569) — епископ Западнорусской митрополии в подчинении Константинопольского патриархата, викарий Киевского митрополита.
 Арсений (Берло) (ум. 1744) — епископ Переяславский и Бориспольский.
 Арсений (Бока) (1910—1989) — иеромонах Румынской православной церкви, богослов и иконописец.
 Арсений (Брадваревич) (1883—1963) — епископ Сербской православной церкви, митрополит Будимский.
 Арсений (Брянцев) (1839—1914) — архиерей Русской православной церкви.
 Арсений (Верещагин) (1736—1799) — проповедник, архиепископ Ростовский.
 Арсений (Главчич) (род. 1978) — епископ Сербской православной церкви, епископ Топличский, викарий патриарха Сербского.
 Арсений (Давыдов) (1873—1937) — епископ Древлеправославной церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию).
 Арсений (Денисов) (1866—1942) — епископ Русской православной церкви, епископ Каширский, викарий Московской епархии. Духовный писатель, церковный историк.
 Арсений (Епифанов) (род. 1955) — митрополит Липецкий и Задонский.
 Арсений (Жадановский) (1874—1937) — епископ Серпуховский, викарий Московской епархии.
 Арсений (Иващенко) (1831—1903) — христианский писатель, агиограф, историк, византинист, архимандрит Русской православной церкви.
 Арсений (Изотов) (1823—1909) — епископ Русской православной церкви, епископ Сухумский.
 Арсений (Кардамакис) (род. 1973) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Австрийский, ипертим и экзарх Венгрии и Центральной Европы.
 Арсений (Костюрин) (ум. 1712) — епископ Воронежский.
 Арсений (Крестас) (1779—1822) — священнослужитель Элладской православной церкви, иеромонах, участник Освободительной войны Греции 1821—1829 годов.
 Арсений (Крылов) (1879—1962) — епископ Костромской и Галичский.
 Арсений (Лазаров) (род. 1986) — епископ Болгарской православной церкви, епископ Знепольский, викарий Пловдивской епархии.
 Арсений (Луговской-Грива) (ум. 1379 или ок. 1405) — епископ Русской православной церкви, епископ Ростовский, Ярославский и Белозерский.
 Арсений (Мацеевич) (1697—1772) — священномученик, митрополит Ростовский и Ярославский.
 Арсений (Минин) (1823—1879) — христианский писатель, издатель, и редактор; иеромонах Пантелеимонова монастыря.
 Арсений (Митрофанов) (ум. 1859) — архимандрит Успенского Святогорского монастыря в Харьковской губернии.
 Арсений (Могилянский) (1704—1770) — митрополит Киевский.
 Арсений (Москвин) (1749—1810) — епископ Воронежский.
 Арсений (Москвин) (1795—1876) — митрополит Киевский и Галицкий.
 Арсений (Смоленец) — епископ Ростовский в 1917—1922 годах.
 Арсений (Соколовский) (1879—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Оренбургский.
 Арсений (Стадницкий) (1862—1936) — митрополит Ташкентский и Туркестанский.
 Арсений (Стойкович) (1804—1892) — епископ Сербской православной церкви.
 Арсений (Суханов) (ум. 1668) — иеромонах, строитель (распорядитель) московского Богоявленского монастыря, келарь Троице-Сергиева монастыря.
 Арсений (Тимофеев) (1865—1917) — епископ Русской православной церкви, епископ Омский и Павлодарский.
 Арсений (Тодорский) (1743—1802) — епископ Вологодский.
 Арсений (Хейккинен) (род. 1957) — епископ Финляндской архиепископии Константинопольского патриархата, викарий Карельской епархии.
 Арсений (Чаговцов) (1866—1945) — епископ Русской православной церкви заграницей, епископ Детройтский и Кливлендский, миссионер и проповедник.
 Арсений (Чекандраков) (1932—2006) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Пловдивский.
 Арсений (Швецов) (1840—1908) — старообрядческий епископ Уральский, духовный писатель.
 Арсений (Шишка) (ум. 1576) — епископ Киевской митрополии Константинопольского патриархата, архиепископ Полоцкий, Витебский и Мстиславский.
 Арсений (Яковенко) (род. 1968) — епископ Русской православной церкви, викарий Донецкой епархии, наместник Свято-Успенской Святогорской лавры.

 Арсения (Добронравова) (1879—1939) — преподобномученица; игумения Воскресенско-Феодоровского монастыря.
 Арсения (Себрякова) (1833—1905) — преподобная Русской православной церкви, игумения Усть-Медведицкого Преображенского монастыря.